Чернадчук — слов'янське українське та російське прізвища

Відомі носії 

 Чернадчук Віктор Дмитрович (1958—2017) — український вчений, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор.
 Чернадчук Вікторія Володимирівна ( 1990 р.) — Королева України Water 2015, Міс-Херсон — 2014.
 Чернадчук Олександр Вікторович ( 1982 р.) — викладач Сумського державного університету, адвокат.
 Чернадчук Тамара Олександрівна ( 1960 р.) — кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри адміністративного і інформаційного права Сумського національного аграрного університету

Примітки